

Puchar Liechtensteinu 2004/05

runda przedwstępna

1 runda

Ćwierćfinały

Półfinały

Final 

Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej
2004 w piłce nożnej
2005 w piłce nożnej
2004 w Europie
2005 w Liechtensteinie